Арболеда има више значења:

 Арболеда (Сан Педро Истлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Арболеда (Ероика Сиудад де Тлаксијако), насеље у савезној држави Оахака у Мексику